Marie Anna Španělská (1606–1646), provdaná císařovna Svaté říše římské a královna česká, uherská, chorvatská a dalmatská
dcera španělského krále Filipa III. a manželka císaře Ferdinanda III.
 Marie Anna Španělská (1718–1781), provdaná portugalská královna
dcera španělského krále Filipa V. a manželka portugalského krále Josefa I.